Bellers ist der Familienname folgender Personen:

 John Bellers (1654–1725), englischer Quäker, Ökonom und Sozialreformer
 Jürgen Bellers (* 1951), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Beller